Baslieux kan syfta på:

 Baslieux, kommun i departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Baslieux-lès-Fismes, kommun i departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Baslieux-sous-Châtillon, kommun i departementet Marne i regionen Grand Est,